Дми́трий Влади́мирович Фила́тов:
 Филатов, Дмитрий Владимирович (род. 1981) — российский предприниматель, основатель международного сервиса знакомств Topface.
 Филатов, Дмитрий Владимирович (род. 1977) — российский футболист.